Saddle River steht für:

 Saddle River (New Jersey), Stadt im Bundesstaat New Jersey, Vereinigte Staaten
 Saddle River (Passaic River), Fluss im Bundesstaat New Jersey, Vereinigte Staaten
 Saddle River (Peace River), Fluss in der Provinz Alberta, Kanada